Nadie es perfecto puede referirse a:

Nadie es perfecto, programa de televisión en España.
Nadie es perfecto, película estadounidense de 1999.